tudósító, foglalkozás
 az Erdélyi Tudósító 1936-os, XIX. évfolyamának címe